Norrby kan avse:

 Norrby - ett efternamn, se Norrby (efternamn)

Geografi

Estland 
Norrby, Ormsö – en by på Ormsö

Finland 
 Norrby, Lappträsk – en by (finska Vasarankylä) i Lappträsk kommun, Östra Nyland, Södra Finlands län
 Norrby, Ekenäs – en by i Snappertuna i Ekenäs stad, Nyland, Södra Finlands län
 Norrby, Finby – en by i Finby, Salo, Åboland
 Vartsala Norrby – en by i Gustavs kommun 
 Norrby, Iniö – en by i Iniö, Pargas stad, Åboland
 Norrby, Luvia – en by i Luvia kommun, Satakunda
 Norrby, Kronoby – en by i Kronoby kommun, Österbotten, Västra Finlands län
 Norrby, Lappträsk – en by (finska Vasarankylä) i Lappträsk kommun, Östra Nyland, Södra Finlands län
 Norrby, Lemland – en by i Lemlands kommun, Åland
 Norrby, Nedervetil – en by i Nedervetil, Kronoby kommun, Österbotten
 Norrby, Pargas – en by och stadsdel i Pargas stad

Sverige 
 Norrby socken – en socken i Uppland, Västmanlands län
 Norrby landskommun –  en tidigare kommun i Västmanlands län
 Norrby församling – en församling i Västerås stift, Sala kommun
 Norrby kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Norrby församling i Västerås stift
 Norrby, Borås – en stadsdel i Borås
 Norrby IF – ett fotbollslag från Borås
 Norrby, Haninge kommun – en stadsdel i Haninge
 Norrby, Norrtälje kommun - en småort i Norrtälje kommun
 Norrby, Örebro – en stadsdel i Örebro
 Norrby stenar – ett gravfält i Hallsbergs socken

Se även 
 Kungs Norrby, Östergötland
 Norrbyn, Umeå kommun – en by i Umeå kommun
 Norrbyskär
 Norrbyås socken
 Norrbymedaljen
 Nordby